Cry baby peut désigner :

 Cry-Baby, un film musical américain, réalisé par John Waters, sorti en 1990 ;
 , le film précédent adaptée en comédie musicale en 2007 ;
 , le surnom de certains ponts dû à une légende urbaine ;
 , une marque de chewing-gum ;
 Dunlop Cry Baby, une pédale wah-wah.

Musique 
En musique Cry baby peut désigner :
 The Crybaby, un album des Melvins sorti en 1999 ;
 , une chanson de  et  ;
 Crybaby, une chanson de Mariah Carey de l’album Rainbow ;
 Cry Baby, une chanson du duo Jemini ;
 Cry Baby, une chanson de Cee Lo Green de l’album The Lady Killer.
 Cry Baby, un album de Melanie Martinez sorti en 2015
 Cry Babies, un groupe de power pop français créé en 1988 à Orléans
 Crybaby, une chanson de Lil Peep sorti le 10 juin 2016 ;

Voir aussi 
  un catcheur professionnel américain ayant pour nom de ring The Crybaby.

 Cry Baby (aussi stylisé CryBaby) est un personnage inventé par la chanteuse Melanie Martinez pour son propre univers.

Références